Про-Ли́га Иордáнии () — иорданская профессиональная лига для высшего дивизиона иорданского футбола. В чемпионате участвуют 12 клубов, играющих в два круга. В настоящее время известна также как Аль-Манаср Про-Лига Иордании, после подписания спонсорского контракта между федерацией футбола и группой компаний Аль-Манаср.

История лиги  

Ситуация в иорданском чемпионате очень напоминает таковую в Шотландии или Испании: два клуба (Аль-Вахдат и Аль-Файсали) соперничают за первое и второе место, а среди остальных очень редко кто-то может составить им конкуренцию.

Кубок АФК 

Иордания — наиболее удачливая страна в Кубке АФК: двумя призами владеет Аль-Файсали и ещё одним Шабаб Аль-Ордон, что является лучшим достижением в истории кубка.

Победители

Ссылки 
Federation website
League  at fifa.com
League at soccerway.com
Jordan Premier League - Hailoosport.com (Arabic)
Jordan Premier League - Hailoosport.com

Индонезия